Giovanni Luzzi (1856-1948) – pastore protestante e teologo svizzero
 Giovanni Luzzi (1901-1982) – scrittore e poeta in dialetto milanese